Amerikaanse klifzwaluw
 Eritrese klifzwaluw
 Indische klifzwaluw
 Kaapse klifzwaluw
 Peruaanse klifzwaluw
 Preuss' klifzwaluw
 Roodkeelklifzwaluw